Nixchen steht für:

 Nixchen (1911), kurzer deutscher Stummfilm der Deutschen Vitascope GmbH
 Nixchen (1920), deutscher Stummfilm von Paul Legband
 Nixchen (1926), deutscher Stummfilm von Curt Blachnitzky